Gaoqiao bezeichnet

Gaoqiao (Ansai) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Ansai in der chinesischen Provinz Shaanxi
Gaoqiao (Changsha) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
Gaoqiao (Cili) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Cili in der chinesischen Provinz Hunan
Gaoqiao (Daguan) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Daguan in der chinesischen Provinz Yunnan
Gaoqiao (Dantu) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Dantu in der chinesischen Provinz Jiangsu
Gaoqiao (Dongxing) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Dongxing in der chinesischen Provinz Sichuan
Gaoqiao (Emeishan) (高桥镇), eine Großgemeinde der Stadt Emeishan in der chinesischen Provinz Sichuan
Gaoqiao (Fuyang) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Fuyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
Gaoqiao (Haishu) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Haishu in der chinesischen Provinz Zhejiang
Gaoqiao (Hong’an) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Hong’an in der chinesischen Provinz Hubei
Gaoqiao (Hui) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Hui in der chinesischen Provinz Gansu
Gaoqiao (Kaizhou) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Kaizhou der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
Gaoqiao (Lianjiang) (高桥镇), eine Großgemeinde der Stadt Lianjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
Gaoqiao (Nanpiao) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Nanpiao in der chinesischen Provinz Liaoning
Gaoqiao (Pudong) (高桥镇), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Pudong der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai
Gaoqiao (Sha) (高桥镇), eine Großgemeinde im Kreis Sha in der chinesischen Provinz Fujian
Gaoqiao (Tongzi) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Tongzi in der chinesischen Provinz Guizhou
Gaoqiao (Xian’an) (高桥镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Xian’an in der chinesischen Provinz Hubei
Gaoqiao (Xinning) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Xinning in der chinesischen Provinz Hunan
Gaoqiao (Yishui) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Yishui in der chinesischen Provinz Shandong
Gaoqiao (Wuding) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Wuding in der chinesischen Provinz Yunnan
Gaoqiao (Ziyang) (高桥镇), eine Großgemeinde des Kreises Ziyang in der chinesischen Provinz Shaanxi

Gaoqiao (Ansai) (高桥乡), eine Gemeinde des Kreises Ansai in der chinesischen Provinz Shaanxi
Gaoqiao (Chang’an) (高桥乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Chang’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
Gaoqiao (Nanjiang) (高桥乡), eine Gemeinde des Kreises Nanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
Gaoqiao (Taojiang) (高桥乡), eine Gemeinde des Kreises Taojiang in der chinesischen Provinz Hunan
Gaoqiao (Tonggu) (高桥乡), eine Gemeinde des Kreises Tonggu in der chinesischen Provinz Jiangxi
Gaoqiao (Tongguan) (高桥乡), eine Gemeinde des Kreises Tongguan in der chinesischen Provinz Shaanxi
Gaoqiao (Xingshan) (高桥乡), eine Gemeinde des Kreises Xingshan in der chinesischen Provinz Hubei

Gaoqiao (Chang’an) (高桥街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Chang’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
Gaoqiao (Huangyan) (高桥街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Huangyan in der chinesischen Provinz Zhejiang
Gaoqiao (Huichuan) (高桥街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Huichuan in der chinesischen Provinz Guizhou
Gaoqiao (Tongxiang) (高桥街道), ein Straßenviertel der Stadt Tongxiang in der chinesischen Provinz Zhejiang
Gaoqiao (Yuhua) (高桥街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhua in der chinesischen Provinz Hunan